Die Birinci Divizionu 1995/96 war die fünfte Saison der zweithöchsten Fußball-Spielklasse Aserbaidschans.

Modus 
Die Saison startete mit 16 Mannschaften. Jedes Team trat in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die Spiele von Göy Göl Xanlar wurden nicht gewertet, da sich der Verein früh aus dem Wettbewerb zurückzog. Die verbliebenen Teams absolvierten 28 Spiele.

Vereine

Abschlusstabelle 

 Wegen den 15 Spiele, die für beide Teams mit einer 0:3-Niederlage gewertet wurden, ergibt sich ein Gesamttorverhältnis von 614:704. Den 175 Siegen stehen daher 205 Niederlagen gegenüber.

Weblinks 
 Archiv 1995/96 auf pfl.az

1995
Fußballsaison 1995/96